Unterseeboot 40 ou U-40 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boote durant la Première et Seconde Guerre mondiale.

 L'Unterseeboot 40 a été construit en 1915 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre mondiale avant d'être coulé en 1915. 
 Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont aussi donné à deux autres U-boote une désignation similaire : 
 L'Unterseeboot UB-40 a été construit en 1916 et a été sabordé en 1918. 
 L'Unterseeboot UC-40 a été construit en 1916 et a été coulé en 1919.

 L'Unterseeboot 40 a été construit en 1939 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être coulé en 1939.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930